

Astronomia 
 3247 Di Martino – asteroide della fascia principale

Persone 
 Aladino Di Martino (1908-1989) – compositore e musicista italiano
 Andrea Di Martino (1926-2009) – botanico italiano
 Antonietta Di Martino (1978) – ex atleta italiana
Antonio Di Martino (1982) – cantautore italiano
 Gerardo Di Martino (1878-1946) – magistrato e politico italiano
 Giuseppe Di Martino (1921-1994) – regista e sceneggiatore italiano
 Mario Di Martino (1947) – astronomo e divulgatore scientifico italiano
 Marianna Di Martino (1989) – attrice e modella italiana, figlia di Giuseppe
 Michele Di Martino (1930) – politico italiano
 Mino Di Martino (1944) – cantautore, compositore e paroliere italiano
 Roberto Di Martino (1903-1976) – allenatore di calcio e calciatore italiano